US Open 1994 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 1994 (tennis, mannen)
 US Open 1994 (tennis, vrouwen)
 US Open 1994 (tennis, mannendubbel)
 US Open 1994 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 1994 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 1994 (golf) - een golftoernooi